Benedetto, qui signifie « Benoît » en français, peut désigner :

Patronymes 
 Alessandro Di Benedetto (1971-), navigateur à la voile franco-italien ;
 Alonzo di Benedetto (1664-1729), architecte italien ;
 André Benedetto (1934-2009), auteur et directeur de théâtre et poète français ;
 Anthony Benedetto, dit Tony Bennett (1926-), chanteur américain ;
 Antonio Di Benedetto (1922-1986), écrivain et journaliste argentin ;
 Bruno Di Benedetto (1997-), joueur français de rink hockey, frère de Carlo et Roberto ;
 Carlo Di Benedetto (1996-), joueur français de rink hockey, frère de Bruno et Roberto ; 
 Darío Benedetto (1990-), footballeur argentin ;
 Enzo Benedetto (1905–1993), peintre et écrivain italien ;
 Giovanni di Benedetto da Como (?-?), enlumineur et peintre italien du  ;
 Ida Di Benedetto (1945-), actrice et productrice italienne ;
 Julien Benedetto (1981-), journaliste français de télévision ;
 Piero di Benedetto, dit Piero della Francesca (?-1492), peintre italien ;
 Roberto Di Benedetto (1997-), joueur français de rink hockey, frère de Bruno et Carlo ;
 Silvio Benedetto (1938-), est un peintre, sculpteur, muraliste et metteur en scène italo-argentin ;
 Vincenzo Di Benedetto (1934-2013), universitaire italien,).

Prénom 
 
 Benedetto (?-1216), cardinal puis pape catholique ;
 Benedetto XVI (1927-), est le nom italien du pape Benoît XVI.

Voir aussi 
 , le féminin de Benedetto
 , le pluriel de Benedetto
 

Homonymie de patronyme italien
Prénom italien